Грибко́в — русская фамилия.

 Известные носители  
 Грибков, Анатолий Иванович (1919—2008) — советский военачальник, генерал армии.
 Грибков, Валерий Викторович (1979—1999) — старший сержант ВВ МВД России, погиб на Северном Кавказе.
 Грибков, Виктор Владимирович (1912—1990) — советский инженер, конструктор, участник атомного проекта.
 Грибков, Виталий Степанович (1936—2019) — советский и российский художник.
 
 Грибков, Люциан Дмитриевич (1921—1976) — художник, представитель второй волны русского авангарда, участник группы «Новая реальность» Элия Белютина.
 Грибков, Михаил Петрович (1909—1964) — советский партийный и государственный деятель.
 Грибков, Назарий Степанович (1879—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Грибков, Павел Фёдорович (1922—2015) — пятикратный кавалер медали «За отвагу».
 Грибков, Семён Давыдович (1920—1989) — Герой Социалистического Труда, бригадир колхоза.
 Грибков, Сергей Иванович (1820—1893) — русский живописец, мастер портрета.
 Грибков, Юрий Васильевич (род. 1956) — российский дипломат.

Грибкова 
 Грибкова, Елена Альбертовна (Рада Рай; род. 1979) — российская эстрадная певица, исполнительница русского шансона.
 Грибкова, Ирина Матвеевна (более известна под фамилией Игнатова; 1895—1919) — сотрудница Хамовнического районного комитета РКП(б) Москвы.
 Грибкова, Наталья Борисовна (более известна под фамилией Починок) (род. 1976) — доктор экономических наук, доцент, ректор Российского государственного социального университета.
 Грибкова, Татьяна Ивановна (1879—1937) — монахиня Русской православной церкви.

Персонаж 
 Юля Грибкова — персонаж из фильма «Гостья из будущего».

См. также 
  — название нескольких населённых пунктов.